Mistrzostwa Europy w skokach na trampolinie – zawody gimnastyczne w skokach na trampolinie rozgrywane przez Europejską Federację Gimnastyczną (UEG). Pierwsze mistrzostwa odbyły się w 1969 roku w Paryżu. Organizowane są co dwa lata – od 1969 do 1997 roku w lata nieparzyste, a od 1998 roku w parzyste.

Edycje

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa Europy w gimnastyce 
 Mistrzostwa na stronie Europejskiej Federacji Gimnastycznej 
  

Mistrzostwa Europy w sporcie
Zawody gimnastyczne